Aurora Airlines ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Aurora Airlines (Slowenien)
 Aurora Airlines (Russland)